Roman Ciesielski – profesor, senator I kadencji, koszykarz Cracovii
 Roman Ciesielski – żołnierz (zobacz: Obrona Chojnic)
 Roman Ciesielski – pruszczański poeta

Przypisy